Skripkin steht für:
 Skripkin (Kursk), Siedlung im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk, Russland

Skripkin ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Stepanowitsch Skripkin (1940–2021), sowjetischer und russischer Archäologe, Spezialist für die Kultur der Sarmaten